|Источник (плотность)   = 
 |Максимальная высота     = 
 |Средняя высота          = 
 |Минимальная высота      = 
 |Телефонный код          = 
 |Почтовые индексы        = 
 |Сайт                    = 
 |Категория на Викискладе = 
}}

Сунгайский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Кытмановском районе Алтайского края России. Административный центр — село Сунгай.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 764 человека, в том числе 378 мужчин и 386 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 4 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Кытмановского района
Сельские поселения Алтайского края